Брентино-Беллуно () — коммуна в Италии, располагается в провинции Верона области Венеция.

Население составляет 1376 человек (2008 г.), плотность населения составляет 52 чел./км². Занимает площадь 26 км². Почтовый индекс — 37020. Телефонный код — 045.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель в Беллуно, празднование 24 июня, и святой апостол Иаков Старший в Ривальта, празднование 25 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.brentino.vr.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/